«Siempre contigo» puede referirse a:

Música 
 Siempre contigo (1986), álbum de José José.
 Siempre contigo (1994), álbum de Lucero.

Televisión 
 Siempre contigo, programa de televisión chileno conducido por José Alfredo Fuentes.